Przytok (Lubusz), een plaats in het Poolse district Zielonogórski, woiwodschap Lubusz
 Przytok (Pommeren), een plaats in het Poolse district Człuchowski, woiwodschap Pommeren
 Przytok (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap West-Pommeren